Hapū: gruppo sociale Māori
Hapu: sacerdote egizio